Reeth ist der Name folgender Orte:
 Reeth (North Yorkshire), Dorf in Swaledale, Richmondshire, North Yorkshire, England

Reeth ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Van Reeth (* 1982), französische Philosophin und Horfunkproduzentin 
 Bob Van Reeth (* 1943), belgischer Architekt 
 Jozef van Reeth (1843–1923), belgischer Jesuit und Missionar, Bischof von Galle

Siehe auch:
 Van-Reeth-Gletscher, Gletscher im Königin-Maud-Gebirge, Antarktika